(1521 – 1577), amiral et homme politique
  (1567 – 1650), homme politique
 Giovanni Antonio Canal, mieux connu sous le nom de Canaletto (1697 – 1768), peintre et graveur
 Antonio Canal , acteur espagnol